Атана́с Йо́сифов Борносу́зов (; род. 5 октября 1979) — болгарский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Борносузов начинал карьеру в небольших клубах «Сокол» (Пловдив) и «Олимпик» (Тетевен). В 1999 перешёл в стан тогдашнего чемпиона Болгарии — «Литекса» из Ловеча. Там он провёл 4 года. Затем выступал за «Нафтекс» из Бургаса.

В 2005 году Борносузов перешёл в томскую «Томь». Первый матч за неё он провёл 27 августа против «Шинника» из Ярославля. Борносузов провёл на поле 41 минуту. В чемпионате России-2005 Борносузов провёл 9 игр, получил 3 жёлтые карточки и забил 1 гол («Тереку»).

В 2005 году, будучи игроком «Томи», он дал скандальное интервью болгарской спортивной газете «7 дни спорт». Там он, в частности, сказал: «В России, если хочешь решить какую-то проблему, покупаешь тому, кто должен что-то сделать, бутылку водки, и всё решается», «русские девушки ходят по улицам с бутылкой пива или водки в руках. В Болгарии такого не увидишь. Болгарки, по-моему, и красивее».

В чемпионате России 2006 года он провёл лишь 1 игру в 6-м туре против «Амкара», после чего был продан в «Левски». Там Борносузов не проходил в состав и в начале 2007 года перешёл в «Терек» за 100 тысяч евро. В составе «Терека» занял 2-е место в первенстве первого дивизиона 2007 года (выход в высший дивизион).
В матче Кубка России 2007/08, в котором «Терек» принимал «Урал», он не снял с руки обручальное кольцо, из-за чего матч был задержан на 10 минут.

В 2008 году Борносузов перешёл из «Терека» в «Аль-Салмию».

Примечания 

Футболисты Болгарии
Игроки ФК «Олимпик» Тетевен
Игроки ФК «Добруджа»
Игроки ФК «Литекс»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Левски»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Черно море»
Игроки ФК «Астра»
Игроки ФК «Бней Сахнин»
Игроки ФК «Славия» София
Игроки ФК «Локомотив» София